|-
|(115001)||2003 QF75|| align=right|15,2|| align=right|3,161|| align=right|0,316|| align=right|13,40|| align=right|5,619||MBA||24. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115002)||2003 QG75|| align=right|16,8|| align=right|2,231|| align=right|0,159|| align=right|3,73|| align=right|3,332||MBA||24. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115003)||2003 QL75|| align=right|15,0|| align=right|3,000|| align=right|0,093|| align=right|9,17|| align=right|5,196||MBA||24. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115004)||2003 QU76|| align=right|14,6|| align=right|2,996|| align=right|0,169|| align=right|9,36|| align=right|5,185||MBA||24. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115005)||2003 QW77|| align=right|15,8|| align=right|2,293|| align=right|0,173|| align=right|6,16|| align=right|3,471||MBA||24. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115006)||2003 QX77|| align=right|16,1|| align=right|2,282|| align=right|0,183|| align=right|4,69|| align=right|3,446||MBA||24. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115007)||2003 QZ77|| align=right|14,0|| align=right|3,137|| align=right|0,218|| align=right|16,17|| align=right|5,555||MBA||24. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115008)||2003 QC78|| align=right|14,7|| align=right|2,727|| align=right|0,216|| align=right|9,18|| align=right|4,502||MBA||24. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115009)||2003 QF78|| align=right|14,4|| align=right|3,118|| align=right|0,209|| align=right|4,59|| align=right|5,504||MBA||24. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115010)||2003 QS78|| align=right|15,4|| align=right|2,335|| align=right|0,179|| align=right|5,91|| align=right|3,568||MBA||24. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115011)||2003 QY78|| align=right|15,4|| align=right|2,348|| align=right|0,194|| align=right|23,51|| align=right|3,598||MBA||24. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115012)||2003 QF79|| align=right|14,9|| align=right|2,563|| align=right|0,182|| align=right|12,21|| align=right|4,104||MBA||24. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115013)||2003 QG79|| align=right|15,0|| align=right|2,674|| align=right|0,161|| align=right|12,88|| align=right|4,371||MBA||24. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115014)||2003 QL79|| align=right|15,7|| align=right|2,453|| align=right|0,135|| align=right|14,32|| align=right|3,840||MBA||25. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115015)||2003 QX84|| align=right|15,0|| align=right|3,006|| align=right|0,295|| align=right|17,52|| align=right|5,210||MBA||24. avgust 2003||Cerro Tololo||Marc W. Buie
|-
|(115016)||2003 QQ87|| align=right|16,1|| align=right|2,402|| align=right|0,162|| align=right|2,58|| align=right|3,721||MBA||25. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115017)||2003 QU88|| align=right|14,3|| align=right|3,068|| align=right|0,237|| align=right|13,76|| align=right|5,372||MBA||25. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115018)||2003 QJ89|| align=right|16,0|| align=right|2,250|| align=right|0,164|| align=right|7,50|| align=right|3,375||MBA||26. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115019)||2003 QS89|| align=right|14,8|| align=right|2,764|| align=right|0,218|| align=right|8,49|| align=right|4,594||MBA||28. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115020)||2003 QQ90|| align=right|15,6|| align=right|2,421|| align=right|0,065|| align=right|5,71|| align=right|3,767||MBA||28. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115021)||2003 QD92|| align=right|14,4|| align=right|3,157|| align=right|0,076|| align=right|10,71|| align=right|5,607||MBA||28. avgust 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115022)||2003 QK93|| align=right|16,8|| align=right|2,322|| align=right|0,247|| align=right|2,94|| align=right|3,537||MBA||28. avgust 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115023)||2003 QX94|| align=right|13,8|| align=right|3,188|| align=right|0,171|| align=right|26,79|| align=right|5,693||MBA||29. avgust 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115024)||2003 QP98|| align=right|16,7|| align=right|2,311|| align=right|0,066|| align=right|6,68|| align=right|3,513||MBA||30. avgust 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115025)||2003 QC100|| align=right|14,3|| align=right|3,238|| align=right|0,053|| align=right|16,55|| align=right|5,826||MBA||28. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115026)||2003 QG101|| align=right|17,7|| align=right|2,194|| align=right|0,124|| align=right|0,47|| align=right|3,249||MBA||28. avgust 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115027)||2003 QV101|| align=right|14,5|| align=right|3,209|| align=right|0,137|| align=right|15,04|| align=right|5,748||MBA||29. avgust 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115028)||2003 QY102|| align=right|16,3|| align=right|2,607|| align=right|0,167|| align=right|13,33|| align=right|4,208||MBA||31. avgust 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115029)||2003 QZ102|| align=right|15,0|| align=right|2,782|| align=right|0,092|| align=right|6,56|| align=right|4,638||MBA||31. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115030)||2003 QS103|| align=right|15,8|| align=right|2,441|| align=right|0,148|| align=right|5,58|| align=right|3,814||MBA||31. avgust 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115031)||2003 QN104|| align=right|15,8|| align=right|1,898|| align=right|0,068|| align=right|23,47|| align=right|2,615||MBA||28. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115032)||2003 QX104|| align=right|13,8|| align=right|3,186|| align=right|0,289|| align=right|14,47|| align=right|5,686||MBA||29. avgust 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115033)||2003 QC105|| align=right|16,6|| align=right|2,224|| align=right|0,138|| align=right|4,47|| align=right|3,317||MBA||31. avgust 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115034)||2003 QH105|| align=right|15,1|| align=right|2,686|| align=right|0,124|| align=right|14,35|| align=right|4,401||MBA||31. avgust 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115035)||2003 QU106|| align=right|16,8|| align=right|2,306|| align=right|0,166|| align=right|5,45|| align=right|3,502||MBA||30. avgust 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115036)||2003 QZ106|| align=right|16,4|| align=right|2,636|| align=right|0,188|| align=right|11,34|| align=right|4,280||MBA||30. avgust 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115037)||2003 QJ108|| align=right|16,7|| align=right|1,894|| align=right|0,055|| align=right|21,77|| align=right|2,606||MBA||31. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115038)||2003 QK108|| align=right|15,9|| align=right|2,306|| align=right|0,166|| align=right|3,69|| align=right|3,502||MBA||31. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115039)||2003 QB109|| align=right|15,4|| align=right|2,441|| align=right|0,118|| align=right|6,70|| align=right|3,814||MBA||31. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115040)||2003 QY110|| align=right|16,5|| align=right|2,279|| align=right|0,196|| align=right|4,59|| align=right|3,440||MBA||31. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115041)||2003 QA111|| align=right|14,9|| align=right|3,074|| align=right|0,165|| align=right|7,40|| align=right|5,389||MBA||31. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115042)||2003 QT112|| align=right|13,8|| align=right|2,686|| align=right|0,067|| align=right|21,05|| align=right|4,402||MBA||20. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115043)||2003 RH|| align=right|14,4|| align=right|3,008|| align=right|0,036|| align=right|10,75|| align=right|5,216||MBA||1. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115044)||2003 RQ|| align=right|16,4|| align=right|2,293|| align=right|0,136|| align=right|6,36|| align=right|3,471||MBA||2. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115045)||2003 RB1|| align=right|14,2|| align=right|2,548|| align=right|0,110|| align=right|13,51|| align=right|4,068||MBA||1. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115046)||2003 RV3|| align=right|15,5|| align=right|2,369|| align=right|0,057|| align=right|6,25|| align=right|3,646||MBA||1. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115047)||2003 RH4|| align=right|14,3|| align=right|3,067|| align=right|0,147|| align=right|15,31|| align=right|5,369||MBA||2. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115048)||2003 RU4|| align=right|15,5|| align=right|2,339|| align=right|0,136|| align=right|5,51|| align=right|3,577||MBA||3. september 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115049)||2003 RY4|| align=right|15,7|| align=right|2,650|| align=right|0,204|| align=right|4,46|| align=right|4,312||MBA||3. september 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115050)||2003 RS5|| align=right|15,6|| align=right|2,328|| align=right|0,118|| align=right|7,56|| align=right|3,552||MBA||3. september 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115051)||2003 RC6|| align=right|13,9|| align=right|3,108|| align=right|0,143|| align=right|16,88|| align=right|5,479||MBA||4. september 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(115052)||2003 RD6|| align=right|17,3|| align=right|1,669|| align=right|0,319|| align=right|31,33|| align=right|2,156||AMR||5. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115053)||2003 RP6|| align=right|14,4|| align=right|3,090|| align=right|0,269|| align=right|11,84|| align=right|5,431||MBA||1. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115054)||2003 RR6|| align=right|14,5|| align=right|2,896|| align=right|0,151|| align=right|12,81|| align=right|4,928||MBA||1. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115055)||2003 RU6|| align=right|15,1|| align=right|2,683|| align=right|0,140|| align=right|12,48|| align=right|4,395||MBA||3. september 2003||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(115056)||2003 RZ6|| align=right|15,4|| align=right|2,619|| align=right|0,153|| align=right|12,92|| align=right|4,238||MBA||4. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115057)||2003 RC7|| align=right|15,1|| align=right|2,766|| align=right|0,081|| align=right|4,97|| align=right|4,599||MBA||4. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115058)||2003 RH8|| align=right|16,9|| align=right|2,359|| align=right|0,088|| align=right|5,74|| align=right|3,622||MBA||4. september 2003||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(115059)||2003 RJ8|| align=right|15,4|| align=right|3,002|| align=right|0,081|| align=right|2,53|| align=right|5,202||MBA||5. september 2003||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(115060)||2003 RD12|| align=right|15,9|| align=right|2,362|| align=right|0,202|| align=right|7,53|| align=right|3,631||MBA||13. september 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115061)||2003 RG13|| align=right|16,1|| align=right|2,403|| align=right|0,145|| align=right|5,25|| align=right|3,725||MBA||14. september 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115062)||2003 RT14|| align=right|15,8|| align=right|2,394|| align=right|0,152|| align=right|2,43|| align=right|3,704||MBA||13. september 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115063)||2003 RU14|| align=right|16,1|| align=right|2,273|| align=right|0,218|| align=right|4,43|| align=right|3,426||MBA||14. september 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115064)||2003 RZ14|| align=right|14,2|| align=right|3,022|| align=right|0,085|| align=right|9,05|| align=right|5,252||MBA||14. september 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115065)||2003 RN18|| align=right|16,2|| align=right|2,381|| align=right|0,075|| align=right|5,99|| align=right|3,674||MBA||15. september 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115066)||2003 RH19|| align=right|15,4|| align=right|2,795|| align=right|0,163|| align=right|8,31|| align=right|4,673||MBA||15. september 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115067)||2003 RQ19|| align=right|15,5|| align=right|2,398|| align=right|0,123|| align=right|5,58|| align=right|3,713||MBA||15. september 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115068)||2003 RY20|| align=right|15,8|| align=right|2,872|| align=right|0,109|| align=right|3,03|| align=right|4,866||MBA||15. september 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115069)||2003 RE21|| align=right|14,0|| align=right|3,838|| align=right|0,068|| align=right|2,46|| align=right|7,518||HLD||15. september 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115070)||2003 RT21|| align=right|14,8|| align=right|3,037|| align=right|0,205|| align=right|6,98|| align=right|5,293||MBA||13. september 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115071)||2003 RG22|| align=right|16,2|| align=right|2,354|| align=right|0,137|| align=right|8,40|| align=right|3,611||MBA||15. september 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115072)||2003 RO22|| align=right|14,3|| align=right|3,243|| align=right|0,039|| align=right|14,84|| align=right|5,839||MBA||15. september 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115073)||2003 RO23|| align=right|15,4|| align=right|2,588|| align=right|0,120|| align=right|8,74|| align=right|4,164||MBA||14. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115074)||2003 RW23|| align=right|15,0|| align=right|2,265|| align=right|0,217|| align=right|22,66|| align=right|3,409||MBA||14. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115075)||2003 RA24|| align=right|15,6|| align=right|2,330|| align=right|0,062|| align=right|7,63|| align=right|3,556||MBA||14. september 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115076)||2003 RD24|| align=right|16,0|| align=right|2,326|| align=right|0,257|| align=right|8,31|| align=right|3,547||MBA||15. september 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115077)||2003 RL25|| align=right|13,7|| align=right|3,169|| align=right|0,052|| align=right|14,71|| align=right|5,641||MBA||15. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115078)||2003 RJ26|| align=right|15,8|| align=right|2,616|| align=right|0,136|| align=right|16,63|| align=right|4,230||MBA||3. september 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115079)||2003 SA3|| align=right|17,0|| align=right|2,209|| align=right|0,133|| align=right|5,10|| align=right|3,282||MBA||16. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115080)||2003 SH3|| align=right|15,2|| align=right|2,793|| align=right|0,085|| align=right|2,90|| align=right|4,667||MBA||16. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115081)||2003 SQ3|| align=right|17,3|| align=right|2,365|| align=right|0,188|| align=right|1,25|| align=right|3,637||MBA||16. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115082)||2003 SP6|| align=right|16,4|| align=right|2,299|| align=right|0,163|| align=right|6,00|| align=right|3,484||MBA||17. september 2003||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(115083)||2003 SZ7|| align=right|15,8|| align=right|2,383|| align=right|0,125|| align=right|6,83|| align=right|3,677||MBA||16. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115084)||2003 SM9|| align=right|15,8|| align=right|2,635|| align=right|0,144|| align=right|12,27|| align=right|4,277||MBA||17. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115085)||2003 SK11|| align=right|15,5|| align=right|2,801|| align=right|0,092|| align=right|3,21|| align=right|4,686||MBA||16. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115086)||2003 SP11|| align=right|15,9|| align=right|2,726|| align=right|0,221|| align=right|8,56|| align=right|4,501||MBA||16. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115087)||2003 SP13|| align=right|15,2|| align=right|3,218|| align=right|0,187|| align=right|1,20|| align=right|5,771||MBA||16. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115088)||2003 SU13|| align=right|14,3|| align=right|3,980|| align=right|0,218|| align=right|3,43|| align=right|7,938||HLD||16. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115089)||2003 SF14|| align=right|14,8|| align=right|3,043|| align=right|0,123|| align=right|2,21|| align=right|5,307||MBA||17. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115090)||2003 SM14|| align=right|16,6|| align=right|2,428|| align=right|0,175|| align=right|0,51|| align=right|3,782||MBA||17. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115091)||2003 SB15|| align=right|15,4|| align=right|2,697|| align=right|0,162|| align=right|12,00|| align=right|4,429||MBA||17. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115092)||2003 SH15|| align=right|14,7|| align=right|3,056|| align=right|0,079|| align=right|5,88|| align=right|5,343||MBA||16. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115093)||2003 SQ16|| align=right|17,1|| align=right|2,357|| align=right|0,213|| align=right|1,26|| align=right|3,618||MBA||17. september 2003||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(115094)||2003 SZ16|| align=right|16,0|| align=right|2,394|| align=right|0,108|| align=right|7,12|| align=right|3,704||MBA||17. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115095)||2003 SB17|| align=right|15,6|| align=right|2,722|| align=right|0,057|| align=right|5,07|| align=right|4,491||MBA||17. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115096)||2003 SW17|| align=right|16,5|| align=right|2,276|| align=right|0,096|| align=right|8,97|| align=right|3,433||MBA||17. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115097)||2003 SK18|| align=right|13,1|| align=right|3,980|| align=right|0,235|| align=right|9,49|| align=right|7,938||HLD||16. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115098)||2003 SN18|| align=right|15,9|| align=right|2,688|| align=right|0,171|| align=right|11,43|| align=right|4,406||MBA||16. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115099)||2003 SA22|| align=right|17,6|| align=right|2,146|| align=right|0,066|| align=right|0,85|| align=right|3,144||MBA||16. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115100)||2003 SY22|| align=right|15,7|| align=right|2,862|| align=right|0,035|| align=right|5,48|| align=right|4,842||MBA||16. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115101)||2003 SD23|| align=right|16,1|| align=right|2,225|| align=right|0,054|| align=right|3,07|| align=right|3,317||MBA||16. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115102)||2003 SP24|| align=right|14,9|| align=right|2,740|| align=right|0,195|| align=right|13,89|| align=right|4,535||MBA||17. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115103)||2003 SK25|| align=right|15,2|| align=right|2,710|| align=right|0,227|| align=right|29,54|| align=right|4,460||MBA||17. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115104)||2003 SW25|| align=right|16,4|| align=right|2,227|| align=right|0,161|| align=right|3,52|| align=right|3,322||MBA||17. september 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115105)||2003 SQ26|| align=right|16,4|| align=right|2,294|| align=right|0,145|| align=right|4,85|| align=right|3,473||MBA||17. september 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115106)||2003 SF27|| align=right|16,3|| align=right|2,438|| align=right|0,129|| align=right|5,99|| align=right|3,807||MBA||18. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115107)||2003 ST30|| align=right|15,1|| align=right|2,948|| align=right|0,098|| align=right|1,97|| align=right|5,060||MBA||18. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115108)||2003 SA31|| align=right|15,3|| align=right|2,782|| align=right|0,163|| align=right|9,15|| align=right|4,639||MBA||18. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115109)||2003 SK32|| align=right|15,7|| align=right|2,377|| align=right|0,190|| align=right|11,98|| align=right|3,664||MBA||17. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115110)||2003 SR33|| align=right|17,1|| align=right|2,203|| align=right|0,135|| align=right|3,25|| align=right|3,268||MBA||18. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115111)||2003 ST35|| align=right|16,3|| align=right|2,196|| align=right|0,175|| align=right|2,72|| align=right|3,255||MBA||16. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115112)||2003 SQ37|| align=right|15,1|| align=right|2,741|| align=right|0,086|| align=right|8,46|| align=right|4,538||MBA||16. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115113)||2003 SN38|| align=right|15,8|| align=right|2,614|| align=right|0,045|| align=right|8,15|| align=right|4,225||MBA||16. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115114)||2003 SB39|| align=right|14,5|| align=right|2,890|| align=right|0,182|| align=right|19,64|| align=right|4,911||MBA||16. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115115)||2003 SX39|| align=right|15,4|| align=right|2,658|| align=right|0,135|| align=right|10,38|| align=right|4,334||MBA||16. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115116)||2003 SE40|| align=right|14,1|| align=right|2,996|| align=right|0,156|| align=right|10,50|| align=right|5,186||MBA||16. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115117)||2003 SQ41|| align=right|14,3|| align=right|3,212|| align=right|0,152|| align=right|15,23|| align=right|5,756||MBA||18. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115118)||2003 SB44|| align=right|15,4|| align=right|2,393|| align=right|0,106|| align=right|6,50|| align=right|3,700||MBA||16. september 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115119)||2003 SP44|| align=right|15,8|| align=right|2,585|| align=right|0,207|| align=right|4,92|| align=right|4,156||MBA||16. september 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115120)||2003 SV44|| align=right|15,1|| align=right|2,742|| align=right|0,051|| align=right|5,09|| align=right|4,539||MBA||16. september 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115121)||2003 SP46|| align=right|14,7|| align=right|3,208|| align=right|0,201|| align=right|9,08|| align=right|5,745||MBA||16. september 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115122)||2003 SQ46|| align=right|15,5|| align=right|2,633|| align=right|0,097|| align=right|21,71|| align=right|4,272||MBA||16. september 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115123)||2003 SR47|| align=right|15,0|| align=right|2,727|| align=right|0,157|| align=right|11,73|| align=right|4,502||MBA||18. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115124)||2003 ST47|| align=right|15,2|| align=right|2,462|| align=right|0,038|| align=right|13,31|| align=right|3,862||MBA||18. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115125)||2003 SA48|| align=right|16,0|| align=right|2,286|| align=right|0,115|| align=right|6,66|| align=right|3,456||MBA||18. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115126)||2003 SC49|| align=right|16,0|| align=right|2,557|| align=right|0,165|| align=right|12,90|| align=right|4,089||MBA||18. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115127)||2003 SJ49|| align=right|14,9|| align=right|2,837|| align=right|0,095|| align=right|10,26|| align=right|4,777||MBA||18. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115128)||2003 SC51|| align=right|13,8|| align=right|3,140|| align=right|0,092|| align=right|16,37|| align=right|5,565||MBA||18. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115129)||2003 SL52|| align=right|16,5|| align=right|2,377|| align=right|0,167|| align=right|3,19|| align=right|3,663||MBA||18. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115130)||2003 SV52|| align=right|16,1|| align=right|2,768|| align=right|0,156|| align=right|3,94|| align=right|4,604||MBA||19. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115131)||2003 SB53|| align=right|15,6|| align=right|2,377|| align=right|0,172|| align=right|9,44|| align=right|3,664||MBA||19. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115132)||2003 SM53|| align=right|15,8|| align=right|2,707|| align=right|0,086|| align=right|13,04|| align=right|4,452||MBA||16. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115133)||2003 SN53|| align=right|16,0|| align=right|2,371|| align=right|0,222|| align=right|7,68|| align=right|3,649||MBA||16. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115134)||2003 SW55|| align=right|15,8|| align=right|2,349|| align=right|0,049|| align=right|6,07|| align=right|3,600||MBA||16. september 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115135)||2003 SK57|| align=right|15,2|| align=right|2,856|| align=right|0,117|| align=right|14,85|| align=right|4,825||MBA||16. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115136)||2003 SN57|| align=right|15,6|| align=right|2,590|| align=right|0,059|| align=right|14,23|| align=right|4,167||MBA||16. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115137)||2003 SX57|| align=right|15,5|| align=right|2,412|| align=right|0,046|| align=right|2,72|| align=right|3,745||MBA||16. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115138)||2003 SE58|| align=right|14,2|| align=right|3,083|| align=right|0,151|| align=right|12,97|| align=right|5,413||MBA||17. september 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115139)||2003 SB59|| align=right|15,7|| align=right|2,683|| align=right|0,081|| align=right|10,23|| align=right|4,395||MBA||17. september 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115140)||2003 SE59|| align=right|14,0|| align=right|3,172|| align=right|0,125|| align=right|11,13|| align=right|5,647||MBA||17. september 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115141)||2003 SZ61|| align=right|14,1|| align=right|3,232|| align=right|0,139|| align=right|6,74|| align=right|5,809||MBA||17. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115142)||2003 SM64|| align=right|16,2|| align=right|2,320|| align=right|0,203|| align=right|5,63|| align=right|3,533||MBA||18. september 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(115143)||2003 SO64|| align=right|16,1|| align=right|2,394|| align=right|0,046|| align=right|6,84|| align=right|3,704||MBA||18. september 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(115144)||2003 SQ64|| align=right|16,4|| align=right|2,452|| align=right|0,191|| align=right|0,71|| align=right|3,838||MBA||18. september 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(115145)||2003 SD65|| align=right|15,3|| align=right|2,721|| align=right|0,051|| align=right|6,07|| align=right|4,488||MBA||18. september 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(115146)||2003 SK66|| align=right|15,8|| align=right|2,816|| align=right|0,120|| align=right|6,78|| align=right|4,725||MBA||18. september 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(115147)||2003 SU66|| align=right|14,8|| align=right|3,019|| align=right|0,088|| align=right|10,24|| align=right|5,246||MBA||19. september 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(115148)||2003 SZ66|| align=right|16,1|| align=right|2,399|| align=right|0,206|| align=right|5,39|| align=right|3,715||MBA||19. september 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(115149)||2003 SA67|| align=right|13,8|| align=right|3,033|| align=right|0,080|| align=right|14,70|| align=right|5,281||MBA||19. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115150)||2003 SH67|| align=right|17,2|| align=right|2,222|| align=right|0,213|| align=right|4,61|| align=right|3,312||MBA||19. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115151)||2003 SP67|| align=right|14,8|| align=right|3,224|| align=right|0,152|| align=right|12,77|| align=right|5,789||MBA||19. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115152)||2003 SA68|| align=right|15,8|| align=right|2,729|| align=right|0,189|| align=right|2,17|| align=right|4,507||MBA||17. september 2003||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(115153)||2003 SB69|| align=right|16,7|| align=right|2,328|| align=right|0,192|| align=right|8,51|| align=right|3,551||MBA||17. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115154)||2003 SN70|| align=right|15,5|| align=right|2,857|| align=right|0,050|| align=right|2,74|| align=right|4,828||MBA||17. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115155)||2003 SJ71|| align=right|16,1|| align=right|2,318|| align=right|0,051|| align=right|6,78|| align=right|3,529||MBA||18. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115156)||2003 SR71|| align=right|15,8|| align=right|2,382|| align=right|0,068|| align=right|5,78|| align=right|3,676||MBA||18. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115157)||2003 SG73|| align=right|15,2|| align=right|2,870|| align=right|0,075|| align=right|1,48|| align=right|4,863||MBA||18. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115158)||2003 SA74|| align=right|16,1|| align=right|2,364|| align=right|0,073|| align=right|3,40|| align=right|3,635||MBA||18. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115159)||2003 SP75|| align=right|15,5|| align=right|2,589|| align=right|0,076|| align=right|14,30|| align=right|4,166||MBA||18. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115160)||2003 SF76|| align=right|16,9|| align=right|2,250|| align=right|0,132|| align=right|1,85|| align=right|3,374||MBA||18. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115161)||2003 SH76|| align=right|14,7|| align=right|3,260|| align=right|0,135|| align=right|0,56|| align=right|5,886||MBA||18. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115162)||2003 SL76|| align=right|16,1|| align=right|2,345|| align=right|0,199|| align=right|1,89|| align=right|3,590||MBA||18. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115163)||2003 SN76|| align=right|15,1|| align=right|3,142|| align=right|0,178|| align=right|0,62|| align=right|5,569||MBA||18. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115164)||2003 SJ80|| align=right|17,3|| align=right|2,146|| align=right|0,129|| align=right|2,09|| align=right|3,143||MBA||19. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115165)||2003 SL80|| align=right|14,9|| align=right|3,260|| align=right|0,119|| align=right|2,02|| align=right|5,885||MBA||19. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115166)||2003 SM80|| align=right|16,4|| align=right|2,164|| align=right|0,202|| align=right|6,09|| align=right|3,182||MBA||19. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115167)||2003 SR80|| align=right|16,4|| align=right|2,208|| align=right|0,137|| align=right|2,34|| align=right|3,280||MBA||19. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115168)||2003 SV80|| align=right|15,5|| align=right|2,406|| align=right|0,011|| align=right|8,64|| align=right|3,732||MBA||19. september 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115169)||2003 SW80|| align=right|15,9|| align=right|2,593|| align=right|0,163|| align=right|12,14|| align=right|4,174||MBA||19. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115170)||2003 SF81|| align=right|13,1|| align=right|3,928|| align=right|0,200|| align=right|9,72|| align=right|7,785||HLD||19. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115171)||2003 SS81|| align=right|15,6|| align=right|2,356|| align=right|0,104|| align=right|3,32|| align=right|3,616||MBA||19. september 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115172)||2003 SN82|| align=right|16,9|| align=right|2,287|| align=right|0,123|| align=right|2,59|| align=right|3,459||MBA||18. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115173)||2003 SW83|| align=right|16,9|| align=right|2,394|| align=right|0,089|| align=right|4,87|| align=right|3,704||MBA||18. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115174)||2003 SA87|| align=right|15,2|| align=right|2,562|| align=right|0,226|| align=right|6,95|| align=right|4,099||MBA||17. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115175)||2003 SG87|| align=right|16,0|| align=right|2,327|| align=right|0,183|| align=right|6,67|| align=right|3,549||MBA||17. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115176)||2003 SN87|| align=right|14,2|| align=right|3,158|| align=right|0,144|| align=right|9,41|| align=right|5,612||MBA||17. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115177)||2003 ST87|| align=right|14,6|| align=right|3,006|| align=right|0,034|| align=right|8,65|| align=right|5,211||MBA||17. september 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115178)||2003 SO88|| align=right|14,4|| align=right|3,100|| align=right|0,070|| align=right|8,81|| align=right|5,457||MBA||18. september 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115179)||2003 SX89|| align=right|15,1|| align=right|2,590|| align=right|0,109|| align=right|13,85|| align=right|4,166||MBA||18. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115180)||2003 SM90|| align=right|15,1|| align=right|2,810|| align=right|0,067|| align=right|12,89|| align=right|4,710||MBA||18. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115181)||2003 SX91|| align=right|15,8|| align=right|2,721|| align=right|0,059|| align=right|4,80|| align=right|4,488||MBA||18. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115182)||2003 ST92|| align=right|16,4|| align=right|2,680|| align=right|0,091|| align=right|1,28|| align=right|4,387||MBA||18. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115183)||2003 SO94|| align=right|15,0|| align=right|3,040|| align=right|0,203|| align=right|1,23|| align=right|5,300||MBA||19. september 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(115184)||2003 SO95|| align=right|15,8|| align=right|2,404|| align=right|0,051|| align=right|6,61|| align=right|3,726||MBA||19. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115185)||2003 SD97|| align=right|15,5|| align=right|2,986|| align=right|0,169|| align=right|1,95|| align=right|5,159||MBA||19. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115186)||2003 SB98|| align=right|16,6|| align=right|2,418|| align=right|0,193|| align=right|1,81|| align=right|3,759||MBA||19. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115187)||2003 SD103|| align=right|16,5|| align=right|2,259|| align=right|0,180|| align=right|1,48|| align=right|3,394||MBA||20. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115188)||2003 SP103|| align=right|14,9|| align=right|2,882|| align=right|0,126|| align=right|5,40|| align=right|4,893||MBA||20. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115189)||2003 SY103|| align=right|16,2|| align=right|2,211|| align=right|0,187|| align=right|4,24|| align=right|3,288||MBA||20. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115190)||2003 SW105|| align=right|14,9|| align=right|2,587|| align=right|0,177|| align=right|12,52|| align=right|4,161||MBA||20. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115191)||2003 SZ105|| align=right|14,6|| align=right|2,631|| align=right|0,259|| align=right|12,54|| align=right|4,268||MBA||20. september 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115192)||2003 SO106|| align=right|16,4|| align=right|2,385|| align=right|0,168|| align=right|3,51|| align=right|3,683||MBA||20. september 2003||Farpoint||Farpoint
|-
|(115193)||2003 SA107|| align=right|15,5|| align=right|2,760|| align=right|0,069|| align=right|4,30|| align=right|4,584||MBA||20. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115194)||2003 SF107|| align=right|16,5|| align=right|2,396|| align=right|0,245|| align=right|4,10|| align=right|3,708||MBA||20. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115195)||2003 SJ108|| align=right|14,2|| align=right|3,167|| align=right|0,182|| align=right|9,69|| align=right|5,635||MBA||20. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115196)||2003 SB109|| align=right|15,2|| align=right|3,041|| align=right|0,116|| align=right|8,39|| align=right|5,302||MBA||20. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115197)||2003 SH109|| align=right|14,6|| align=right|2,643|| align=right|0,186|| align=right|11,35|| align=right|4,295||MBA||20. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115198)||2003 SQ110|| align=right|15,8|| align=right|2,599|| align=right|0,060|| align=right|5,89|| align=right|4,188||MBA||20. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115199)||2003 SR110|| align=right|16,9|| align=right|1,961|| align=right|0,081|| align=right|20,82|| align=right|2,746||MBA||20. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115200)||2003 SV110|| align=right|14,6|| align=right|2,635|| align=right|0,052|| align=right|21,60|| align=right|4,277||MBA||20. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115201)||2003 SM111|| align=right|14,0|| align=right|2,613|| align=right|0,156|| align=right|22,57|| align=right|4,223||MBA||19. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115202)||2003 ST111|| align=right|16,1|| align=right|2,322|| align=right|0,116|| align=right|7,18|| align=right|3,538||MBA||18. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115203)||2003 SJ116|| align=right|14,7|| align=right|3,050|| align=right|0,083|| align=right|11,56|| align=right|5,325||MBA||16. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115204)||2003 SV116|| align=right|15,0|| align=right|2,539|| align=right|0,120|| align=right|12,98|| align=right|4,046||MBA||16. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115205)||2003 SZ117|| align=right|15,1|| align=right|2,753|| align=right|0,160|| align=right|8,41|| align=right|4,567||MBA||16. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115206)||2003 SD118|| align=right|15,8|| align=right|2,380|| align=right|0,020|| align=right|12,46|| align=right|3,671||MBA||16. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115207)||2003 SJ119|| align=right|14,7|| align=right|3,050|| align=right|0,071|| align=right|9,56|| align=right|5,327||MBA||17. september 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115208)||2003 SM120|| align=right|16,1|| align=right|2,435|| align=right|0,074|| align=right|6,86|| align=right|3,798||MBA||17. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115209)||2003 SL124|| align=right|15,4|| align=right|2,969|| align=right|0,082|| align=right|3,30|| align=right|5,115||MBA||18. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115210)||2003 SY124|| align=right|14,5|| align=right|2,594|| align=right|0,160|| align=right|12,27|| align=right|4,177||MBA||19. september 2003||Mallorca||Mallorca
|-
|(115211)||2003 SS125|| align=right|14,1|| align=right|3,164|| align=right|0,086|| align=right|9,60|| align=right|5,626||MBA||19. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115212)||2003 SW125|| align=right|15,7|| align=right|2,794|| align=right|0,110|| align=right|2,96|| align=right|4,670||MBA||19. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115213)||2003 SR126|| align=right|15,5|| align=right|2,842|| align=right|0,089|| align=right|2,93|| align=right|4,791||MBA||19. september 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(115214)||2003 SH128|| align=right|15,1|| align=right|2,794|| align=right|0,178|| align=right|7,47|| align=right|4,669||MBA||20. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115215)||2003 SX128|| align=right|16,1|| align=right|2,360|| align=right|0,243|| align=right|2,19|| align=right|3,626||MBA||20. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115216)||2003 SZ129|| align=right|16,4|| align=right|1,924|| align=right|0,079|| align=right|21,91|| align=right|2,669||MBA||20. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115217)||2003 SP138|| align=right|14,7|| align=right|3,124|| align=right|0,163|| align=right|3,86|| align=right|5,520||MBA||20. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115218)||2003 SF140|| align=right|14,0|| align=right|3,200|| align=right|0,073|| align=right|13,00|| align=right|5,723||MBA||19. september 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(115219)||2003 SJ140|| align=right|16,9|| align=right|2,300|| align=right|0,119|| align=right|7,35|| align=right|3,487||MBA||19. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115220)||2003 ST140|| align=right|15,7|| align=right|2,369|| align=right|0,099|| align=right|11,89|| align=right|3,646||MBA||19. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115221)||2003 SH141|| align=right|15,2|| align=right|2,749|| align=right|0,156|| align=right|11,33|| align=right|4,556||MBA||19. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115222)||2003 SK142|| align=right|15,3|| align=right|2,354|| align=right|0,142|| align=right|12,33|| align=right|3,611||MBA||20. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115223)||2003 SM142|| align=right|15,2|| align=right|2,741|| align=right|0,088|| align=right|5,40|| align=right|4,537||MBA||20. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115224)||2003 SR142|| align=right|14,8|| align=right|3,093|| align=right|0,212|| align=right|6,05|| align=right|5,440||MBA||20. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115225)||2003 SW142|| align=right|14,4|| align=right|2,745|| align=right|0,136|| align=right|10,09|| align=right|4,547||MBA||20. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115226)||2003 SA143|| align=right|14,8|| align=right|3,066|| align=right|0,077|| align=right|22,02|| align=right|5,367||MBA||20. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115227)||2003 SB143|| align=right|16,5|| align=right|2,272|| align=right|0,113|| align=right|6,07|| align=right|3,423||MBA||20. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115228)||2003 SL143|| align=right|16,3|| align=right|2,351|| align=right|0,101|| align=right|5,95|| align=right|3,604||MBA||20. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115229)||2003 SS143|| align=right|14,8|| align=right|2,777|| align=right|0,084|| align=right|2,41|| align=right|4,626||MBA||21. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115230)||2003 ST143|| align=right|14,6|| align=right|3,232|| align=right|0,125|| align=right|3,80|| align=right|5,810||MBA||21. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115231)||2003 SV143|| align=right|13,9|| align=right|3,172|| align=right|0,151|| align=right|4,43|| align=right|5,649||MBA||21. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115232)||2003 SE145|| align=right|14,4|| align=right|3,115|| align=right|0,179|| align=right|16,73|| align=right|5,498||MBA||19. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115233)||2003 SH145|| align=right|15,2|| align=right|2,800|| align=right|0,109|| align=right|2,94|| align=right|4,685||MBA||20. september 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(115234)||2003 SV145|| align=right|15,5|| align=right|2,633|| align=right|0,094|| align=right|12,27|| align=right|4,272||MBA||20. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115235)||2003 SA146|| align=right|14,2|| align=right|3,233|| align=right|0,082|| align=right|13,35|| align=right|5,811||MBA||20. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115236)||2003 SS146|| align=right|16,0|| align=right|2,814|| align=right|0,187|| align=right|4,71|| align=right|4,720||MBA||20. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115237)||2003 SG147|| align=right|15,6|| align=right|2,248|| align=right|0,085|| align=right|6,42|| align=right|3,370||MBA||20. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(115238)||2003 SQ147|| align=right|16,1|| align=right|2,366|| align=right|0,098|| align=right|6,38|| align=right|3,638||MBA||21. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115239)||2003 SS147|| align=right|15,9|| align=right|2,349|| align=right|0,133|| align=right|5,76|| align=right|3,600||MBA||21. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115240)||2003 SC148|| align=right|14,7|| align=right|2,853|| align=right|0,136|| align=right|14,02|| align=right|4,818||MBA||16. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115241)||2003 SZ149|| align=right|16,6|| align=right|2,389|| align=right|0,118|| align=right|7,74|| align=right|3,692||MBA||17. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115242)||2003 SX151|| align=right|17,0|| align=right|2,364|| align=right|0,137|| align=right|0,71|| align=right|3,635||MBA||18. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(115243)||2003 SC152|| align=right|15,2|| align=right|3,111|| align=right|0,021|| align=right|14,74|| align=right|5,485||MBA||19. september 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115244)||2003 SL152|| align=right|15,4|| align=right|2,782|| align=right|0,240|| align=right|11,39|| align=right|4,640||MBA||19. september 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115245)||2003 SO152|| align=right|14,9|| align=right|2,726|| align=right|0,038|| align=right|7,03|| align=right|4,500||MBA||19. september 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115246)||2003 SF153|| align=right|14,5|| align=right|3,072|| align=right|0,154|| align=right|12,22|| align=right|5,384||MBA||19. september 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115247)||2003 SS155|| align=right|17,3|| align=right|2,367|| align=right|0,185|| align=right|1,18|| align=right|3,640||MBA||19. september 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115248)||2003 ST155|| align=right|16,9|| align=right|2,432|| align=right|0,174|| align=right|0,75|| align=right|3,792||MBA||19. september 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115249)||2003 SE156|| align=right|15,8|| align=right|2,864|| align=right|0,046|| align=right|1,95|| align=right|4,846||MBA||19. september 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(115250)||2003 SF156|| align=right|16,3|| align=right|2,302|| align=right|0,088|| align=right|4,22|| align=right|3,491||MBA||19. september 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov